Футбольная лига Англии 1889/1890 () — 2-й сезон Футбольной лиги, победителем которой во второй раз стал «Престон Норт Энд». В чемпионате приняло участие 12 клубов, которые основали Футбольную лигу в предыдущем сезоне. Согласно регламенту турнира, за победу команда получала два очка, за ничью — одно, за поражение — ноль. Эта система сохранилась вплоть до 1980-х годов.

Итоговая турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Футбольная лига 1889/90 на сайте RSSSF.com

1889
Футбол в Англии в сезоне 1889/1890